Нильс Патрик Юханссон () — шведский музыкант, вокалист, автор песен шведской группы Astral Doors, вокалист групп Lion’s Share и Wuthering Heights, до 2016 года являлся вокалистом шведской хеви-пауэр-метал группы Civil War.

Биография 
В 2003 году Юханссон вместе с Йоахимом Нордлундом и Йоханом Линдстедтом основал хеви-метал группу Astral Doors. Он пишет тексты и вокальную музыку для группы. Также с 2003 года вокалист датской метал группы Wuthering Heights. С 2007 года является вокалистом Lion’s Share.

В 2012 году Оскар Монтелиус, Рикард Сунден, Даниель Муллбак и Даниель Мюр покинули группу Sabaton и основали свой собственный проект Civil War пригласив двух музыкантов из группы Astral Doors — вокалиста Нильса Патрика Юханссона и басиста Стефана Эриксона.

В 2016 году Нильс Патрик Юханссон объявил о своем решении покинуть Civil War.

Дискография

Сольная карьера 
 Evil Deluxe (2018)
 The Great Conspiracy (2020)

Astral Doors 
 Of the Son and the Father (2003)
 Evil Is Forever (2005)
 Raiders of the Ark (2005)
 Astralism (2006)
 New Revelation (2007)
 Requiem of Time (2010)
 Jerusalem (2011)
 Notes from the Shadows (2014)
 Black Eyed Children (2017)
 Worship or Die (2019)

Richard Andersson’s Space Odyssey 
 Embrace the Galaxy (2003)
 The Astral Episode (2005)

Civil War 
 Civil War (EP) (2012)
 The Killer Angels (2013)
 Gods and Generals (2015)
 The Last Full Measure (2016)

Lion’s Share 
 Emotional Coma (2007)
 Dark Hours (2009)
 EP (2018)

Wuthering Heights 
 Far From the Madding Crowd (2004)
 The Shadow Cabinet (2006)
 Salt (2010)

Совместно с другими исполнителями 
 Belfast — с Mago de Oz (2004)

Примечания 

Певцы и певицы Швеции